Zhao Liang (1971-), un cinéaste et photographe chinois.
 Zhao Liang (1982-), un artiste de cirque chinois.
 Zhao Liang, un arbitre de football chinois.